Община Котор-Варош () —  община (муниципалитет) в северо-западной части Республики Сербской в составе БиГ. Центр общины находится в собственно городе Котор-Варош. Относится к региону Баня-Лука.

Население 
По переписи населения 2013 года численность населения общины Котор-Варош составила 22 001 человек, по переписи 1991 года —  36 853 человек.

Этнический состав населения общины Котор-Варош по переписи 1991 года:
 сербы — 14.056 (38,14 %);
 боснийские мусульмане — 11.090 (30,09 %);
 хорваты — 10.695 (29,02 %);
 югославы — 745 (2,02 %);
 остальные, неопределённые и неопознанные — 267 (0,72 %).
Всего: 36.853 чел.

Населённые пункты 
В состав общины входят 43 населённых пункта, в том числе город Котор-Варош.

Список населённых пунктов общины Котор-Варош с численностью населения по переписям 1991 и 2013 гг.:

Примечания 

Общины Республики Сербской